Кларктон има више значења:
 Кларктон (Мисури)
 Кларктон (Северна Каролина)